Mazda steht für:
 Mazda, japanischer Automobilhersteller
 Ahura Mazda, Schöpfergott im Zoroastrismus
 Mazda (Glühbirne), Glühlampen-Marke von General Electric und Lizenznehmern ab 1909

Siehe auch:
 Matsuda